Села:
 Соколине — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Соколине — Сумська область, Сумський район